

België 
 Steenstraat (Aalst)
Steenstraat (Brugge)
Steenstraat (Brussel)
 Steenstraat (Diksmuide)
 Steenstraat (Ekeren)
 Steenstraat (Heist)
 Steenstraat (Heule) 
 Steenstraat (Horst)
 Steenstraat (Lennik)
 Steenstraat (Middelkerke)
Lange Steenstraat (Kortrijk)
 Steenstraat (Roeselare)
 Steenstraat (Vilvoorde)
Steenstraat (Vlaanderen), een straat door enkele West-Vlaamse gemeenten

Nederland 
Steenstraat (Arnhem)
Steenstraat (Hulst)
Steenstraat (Leiden)
Steenstraat (Nijmegen)
Steenstraat (Utrecht)
Steenstraat (Venlo)